Sangue – un tessuto fluido contenuto nei vasi sanguigni degli animali.
 Sangue – alimento di origine animale.
 Sangue – uno dei quattro umori nella medicina ippocratica.
 Sangue – elemento simbolico ricorrente nelle religioni e nelle cerimonie sacre.